Борис Ершов:
 Ершов, Борис Александрович (род. 1937) — советский и российский учёный в области органической химии, ЯМР спектроскопии
 Ершов, Борис Григорьевич (род. 1939) — советский и российский учёный в области физической химии, радиохимии и химии высоких энергий.
 Ершов, Борис Николаевич (1952—2020) — советский и российский инженер-конструктор маломерных судов, популязатор водно-моторного и парусного спорта.